Епархия Шуньцина (; ) — епархия Римско-Католической Церкви, расположенная в районе Шуньцин, городской округ Наньчун, провинция Хунань, Китай. Епархия Шуньцина входит в архиепархию Чунцина.

История 
2 августа 1929 года Римский папа Пий XI издал бреве Supremi Apostolatus, которым учредил апостольский викариат Шуньцинфу, выделив его из апостольского викариата Чэнду.

11 апреля 1946 года Римский папа Пий XII издал буллу Quotidie Nos, которой преобразовал апостольский викариат Шуньцинфу в епархию Шуньцина.

Ординарии 
 епископ Павел Ван Вэньчэн (2.12.1929 — 11.04.1946).
 епископ Павел Ван Вэньчэн (11.04.1946 — 28.01.1961);
 с 28.01.1961 года по 19 апреля 2012 года — кафедра была вакантна;
 епископ Joseph Chen Gong’ao (19 апреля 2012 — по настоящее время) — не утверждён Святым Престолом.

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Бреве Supremi Apostolatus, AAS 22 (1930), стр. 130 
 Булла Quotidie Nos, AAS 38 (1946), стр. 301

Ссылки 
 Данные об епархии Шуньцина
 Данные об епархии Шуньцина

Католические епархии Сычуани